Prato is een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Ticino, en maakt deel uit van het district Leventina.
Prato telt 433 inwoners.

Externe link 
 

Gemeente in Ticino